Вила-Руйва:

 Вила-Руйва — фрегезия (район) в муниципалитете Куба округа Бежа в Португалии.
 Вила-Руйва — населённый пункт и район в Португалии, входит в округ Гуарда.